7-й выпуск  Тура Калифорнии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам американского штата Калифорния. Гонка прошла с 13 по 20 мая 2012 года в рамках Американского тура UCI 2012. Победу одержал нидерландский велогонщик Роберт Гесинк из команды «».

Участники 
Приглашение на гонку от организаторов приняли 7 команд категории UCI ProTeam. Также были приглашены 4 проконтинентальные команды и 4 континентальных. Каждая команда могла состоять не более чем из 8 велогонщиков. На старт соревнования вышли 128 спортсменов. До финиша доехал 110 гонщиков.

Маршрут 
Маршрут гонки состоял из 8 этапов общей протяженностью 1184,1 километра.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Этап 8

Лидеры классификаций 
На Туре Калифорнии 2012 разыгрывались шесть разных маек. Лидер генеральной классификации, которая рассчитывалась путем суммирования времени каждого гонщика, показанного на каждом из этапов, награждался жёлтой майкой. Кроме того, в этой классификации учитывались временные бонусы за финиш на первых трёх местах на всех этапах, кроме этапа 2 (индивидуальной гонки): 10 секунд за первое место, 6 — за второе и 4 — за третье, а также на промежуточных финишах: 3 секунды за первое место, 2 — за второе и 1 — за третье. Гонщик с наименьшим итоговым временем становился победителем генеральной классификации и всей гонки.

Лидер очковой классификации носил зелёную майку. Место в данной классификации определялось по очках, суммарно набранных гонщиком за финиш в топ-10 на всех этапах, кроме этапа 2 и за первые три позиции на промежуточных финишах.

Белая майка в красный горошек присуждалась лидеру горной классификации, которая рассчитывалась по сумме очков, начисляемых гонщику за пересечение вершины категорийных подъемов в числе первых. Каждому подъему на гонке, в зависимости от его сложности, была присуждена категория: высшая, первая, вторая или третья. Чем выше категория подъема, тем больше очков на нем разыгрывалось и больше гонщиков имели возможность их получить.

Лидер молодёжной классификации награждался оранжевой майкой. Данная классификация рассчитывалась также, как и генеральная, но только между гонщиками, моложе 23-х лет.

После каждого этапа синей майкой отмечался гонщик, который по мнению жюри гонки «лучше всего продемонстрировал характер тех, кто борется с раком / сердечными заболеваниями» (самый атакующий, активный, упорный) в соответствии со спонсорами майки. Майкой чёрного цвета только во время награждения отмечался самый агрессивный гонщик этапа.

Также присутствовала командная классификация, в которой позиция команд определялась по суммарному времени, показанному тремя лучшими гонщиками каждой команды на каждом из этапов. Команда с наименьшим итоговым временем после последнего этапа становилась победительницею классификации.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Тур Калифорнии 2012 на FirstCycling 
 
 
 
 

2012 год в велоспорте
Спорт в США в 2012 году
Май 2012 года